

Patronyme 

 Jean I Brinon (-1528), procureur au Parlement de Paris, premier président au Parlement de Normandie, chancelier d’Alençon ;
 Jean II Brinon (-1555), son fils, officier du Parlement de Paris et mécène des poètes de la Pléiade ;
 Marie de Brinon (1631-1701), religieuse et écrivaine française ;
 Fernand de Brinon (1885-1947), avocat, journaliste et homme politique collaborationniste français ;
 Lisette de Brinon (1896-1982), sa femme, mondaine française.

Toponyme 

 Brinon-sur-Beuvron, commune française de la Nièvre ;
 Brinon-sur-Sauldre, commune française du Cher ;
 Brienon-sur-Armançon, commune française de l’Yonne.